Сухая Липовица — река в России, протекает по Тамбовской области. Правая составляющая реки Липовицы. Иногда Сухая Липовица рассматривается как верхнее течение Липовицы.

География 
Река берёт начало неподалёку от деревни Сухая Липовица. Течёт на восток по открытой местности. У села Большая Липовица сливается с рекой Большая Липовица, образуя реку Липовицу. Длина реки составляет 41 км, площадь водосборного бассейна — 533 км².

Притоки Сухой Липовицы: Большая Липовица (правый), Кобыляцкий, Эксталь (левые).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Цна от истока до города Тамбов, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

Примечания 

Бассейн Цны (приток Мокши)
Реки Тамбовской области